Яковский сельский совет и Яковский сельсовет — административно-территориальные единицы и/или муниципальные образования:

 Яковский сельсовет — в Сосновском районе Нижегородской области России.
 Яковский сельский совет — в Тлумачском районе Ивано-Франковской области Украины.

См. также 
 Яковка